Анімаг — це чарівник із серії романів англійської письменниці Джоан Роулінг про Гаррі Поттер. Анімаг може перетворюватись на тварин без чарівної палички.

Міністерство магії реєструє анімагів, але не всі зареєстровані. Бути незареєстрованим анімагом — протизаконно.

Посилання 
 Animagus  

Гаррі Поттер